Au Moyen Âge, un nacaire est un instrument de percussion en forme de petites timbales, emprunté à la musique orientale. 

Thoinot Arbeau (1588) parle encore du « tambour des Perses ».

Références 

Instrument de percussion
Instrument de la musique arabe